БФ:
 БФ — благотворительный фонд.
 БФ — бакелито-фенольный клей.
 БФ — бесфонарный трамвайный вагон.
 Балтийский флот ВМФ России
 Белорусский фронт
 Бойфренд — от англ. boyfriend — парень.